Mosteiro qui signifie monastère en portugais peut désigner de nombreux lieux en Galice (Espagne) ou au Portugal :

En Galice 
 Mosteiro ou O Mosteiro ou Barbadelo, hameau de la parroquia de Santiago de Barbadelo dans la commune de Sarria, sur le Camino francés du Pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle.

Au Portugal 
 Mosteiro (Lajes das Flores), paroisse civile de la municipalité de Lajes das Flores, située sur l'île de Flores dans la région autonome des Açores ;
 Mosteiro (Oleiros), paroisse civile de la municipalité d'Oleiros, située dans le district de Castelo Branco et la région Centre ;
 Mosteiro (Vieira do Minho), paroisse civile de la municipalité de Vieira do Minho, située dans le district de Braga et la région Nord.

Voir aussi 
  (avec accent aigu, au singulier) : toponymes de langue portugaise ;
  (sans accent, au pluriel) : toponymes de langue portugaise.